Николай Брюханов:
 Брюханов, Николай Григорьевич (1924—2015) — председатель Николаевского горисполкома.
 Брюханов, Николай Иванович (1918—2004) — российский художник, книжный график.
 Брюханов, Николай Михайлович (1928—1979) — советский художник, живописец, монументалист.
 Брюханов, Николай Павлович (1878—1938) — член ЦИК СССР 1-2 и 4-6 созывов.